Fox Chase ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fox Chase (Kentucky)
 Fox Chase (Pennsylvania)